Hessian bezeichnet

ein Textil, siehe Hessian (Textil)
ein Webprotokoll, siehe Hessian (Webprotokoll)
deutsche Soldaten, welche im 18. Jahrhundert auf Seiten des British Empire gekämpft haben, siehe Soldatenhandel unter Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel
englische Bezeichnung für die Hesse-Matrix